Gaudin oder Gaudín ist der Familienname folgender Personen:

 André Gaudin (1874–19??), französischer Ruderer
 Antoine Marc Gaudin (1900–1974), US-amerikanischer Ingenieur
 Auguste-Jean Gaudin (1914–1992), französischer Maler und Kupferstecher
 Brigitte Latrille-Gaudin (* 1958), französische Florettfechterin
 
 
 Damien Gaudin (* 1986), französischer Radrennfahrer
 Félix Gaudin (1851–1930), französischer Glasmaler 

 Lucien Gaudin (1886–1934), französischer Fechter
 Louis Gaudin (1882–1936), französischer Plakatkünstler und Kostümbildner
 Marc Antoine Augustin Gaudin (1804–1880), französischer Chemiker und Erfinder
 Marguerite Gaudin (1909–1991), US-amerikanische Glasmalerin
 Marie Gaudin (um 1495–1580), Favoritin des französischen Königs Franz I. 

 Raúl Gaudín (1901/1902–1962), uruguayischer Politiker
 René Gaudin, französischer Autorennfahrer
 Sylvie Gaudin (1950–1994), französische Glasmalerin, Urenkelin von Félix Gaudin   
 Thibaud Gaudin († 1292), Großmeister des Templerordens
 Timothy J. Gaudin (* 1966), US-amerikanischer Paläontologe

Sonstiges:
 Gaudin Point, Landspitze an der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika